Джордж, Сьюзан: Джордж, Сьюзан (род. 1934) — французская социальная активистка и политолог американского происхождения.
 Джордж, Сьюзан (род. 1950) — английская актриса, певица и кинопродюсер.